2 miejscowości w Polsce:
 Bobrów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Mysłakowice
 Bobrów – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. legnickim, w gminie Miłkowice
Inne:
 Bobrów – miejscowość na Słowacji (na Orawie)

Zobacz też 
Bobrów – inna nazwa jeziora Bobrowo w gminie Wałcz w powiecie wałeckim w woj. zachodniopomorskim.